Maria Grzelka (szwaczka) – poseł na Sejm PRL
 Maria Grzelka (sędzia) – członek Państwowej Komisji Wyborczej